Глебович (, ) — білоруське прізвище, утворене від слова «глеба» ().

Відомі носії:
 Глебович Іван (1480—1549) — військовий, державний діяч ВКЛ
 Глебович Юрій  (д/н — між 1520 та 1524) — державний та військовий діяч ВКЛ
 Глебович Юрій Кароль (1605—1669) — державний та військовий діяч ВКЛ
 Глебович Микола (†1632) — державний та військовий діяч ВКЛ

Примітки 

Білоруські прізвища